— известный сценарист японской анимационной индустрии.

Карьера 
Когда Ёкотэ в начале карьеры искала работу, будучи ученицей сценариста Кадзунори Ито, Ито предоставил ей возможность написать сценарий для некоторых эпизодов мультсериала «Полиция будущего», сценаристом которого он был. Эта работа стала её дебютом в сценарной индустрии. Позже работала над новеллизацией «Полиции будущего» в виде ранобэ начиная со второго тома (первый был написан самим Ито).

После телевизионного мультфильма Haré+Guu, вышедшего в эфир в 2001 году, у Ёкотэ появилось больше возможностей сотрудничать с режиссером Цутому Мидзусимой. В других работах, которыми также руководит Мидзусима, таких как Witch Craft Works и Shirobako, она часто пишет сценарии совместно со своей коллегой Рэйко Йосидой.

Список работ

Аниме 

 Автор оригинала

 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch (2003—2004)
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure (2004)

 Сценарий полнометражных фильмов

 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
 Saint Seiya Heaven Chapter — Overture (2004)
 Hikaru no Go: Journey to the North Star Cup (2004)
 Bleach: The DiamondDust Rebellion (2007)
 Crayon Shin-chan: Super-Dimension! The Storm Called My Bride (2010)
 Zunda Horizon (2017)
 Shirobako (2020)

 Композиция сериала

 Taiho shi chau zo (1996—1997, 1999, 2001)
 Sutorenji Doun (2000)
 Gravitation (2000—2001)
 Haré+Guu (2001)
 Princess Tutu (2002—2003)
 Air Master (2003)
 Genshiken (2004, 2006—2007, 2013)
 Kujibiki Unbalance (2006)
 xxxHolic (2006, 2008)
 Nabari no Ou (2008)
 Valkyria Chronicles (2009)
 Kobato (2009—2010)
 C³ (2011)
 Joshiraku (2012)
 Saint Seiya Omega (2012—2014): главный сценарист второго сезона
 Red Data Girl (2013)
 Makai Ouji (2013)
 Love Stage!! (2014)
 Gauru Furendo Kakko Kari (2014)
 No-Rin (2014)
 Shirobako (2014—2015)
 Sore ga Seiyuu! (2015)
 Prison School (2015)
 Yamada-kun to Nananin no Majo (2015)
 Cute High Earth Defense Club Love! (2015—2016)
 Kyoukai no Rinne (2015—2017)
 Handa-kun (2016)
 Saiki Kusuo no Psi-nan (2016)
 Watashi ga Motete Dousunda (2016)
 ReLIFE (2016)
 Sekko Boys (2016)
 Masamune-kun no Revenge (2017)
 Chronos Ruler (2017)
 Knight’s & Magic (2017)
 Kujira no Kora wa Sajou ni Utau (2017)
 Karakai Jouzu no Takagi-san (2018)
 Гостиница Окко (2018)
 Tsurune (2018—2019)
 Bermuda Triangle: Colorful Pastrale (2019)
 Kouya no Kotobuki Hikoutai (2019)
 Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai (2019)
 Tenchi Souzou Dezain-bu (2021)

 Сценарий
• Мой братик теперь не братик! (2023)
 Полиция будущего (1990)
 Ранма ½ (1990—1992)
 Rurouni Kenshin (1996)
 Puriti Sami (1996—1997)
 Adventures of Mini-Goddess (1998—1999)
 Cowboy Bebop (1998—1999)
 I’m Gonna Be An Angel! (1999)
 Magic User’s Club (1999)
 Kamikaze Kaito Jeanne (1999—2000)
 Kazemakase Tsukikage Ran (2000)
 Kindaichi Shounen no Jikenbo (2000)
 Gensomaden Saiyuki (2000—2001)
 Comic Party (2001)
 Хикару и го (2001—2003)
 .hack//SIGN (2002)
 Tokyo Underground (2002)
 Seven of Seven (2002)
 Naruto (2002—2005)
 Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! (2003—2004)
 The Marshmallow Times (2004—2005)
 Блич (2004—2009)
 Ginban Kaleidoscope (2005)
 Strawberry Marshmallow (2005, 2009)
 Sgt. Frog (2006)
 Кровь+ (2006)
 Ayakashi: Samurai Horror Tales (2006)
 Kiba (2006)
 Digimon Data Squad (2006—2007)
 Gintama (2006—2013)
 Mononoke (2007)
 Big Windup! (2007)
 Junjo Romantica (2008, 2015)
 Chrome Shelled Regios (2009)
 Kanamemo (2009)
 Tamagotchi! (2009—2015)
 Squid Girl (2010—2011)
 Sekai-ichi Hatsukoi (2011)
 Brave 10 (2012)
 Hiiro no Kakera (2012)
 Tari Tari (2012)
 Say «I love you» (2012)
 Очень приятно, Бог (2012)
 Shirokuma Cafe (2012—2013)
 Ixion Saga DT (2012—2013)
 Senyu (2013)
 Tamako Market (2013)
 Nagi no Asukara (2013)
 Witch Craft Works (2014)
 Notari Matsutarou (2014)
 Osomatsu-san (2015)
 Dance with Devils (2015)
 Tai-Madou Gakuen 35 Shiken Shoutai (2015)
 Rilu Rilu Fairilu: Yosei no Door (2016)
 D.Gray-man Hallow (2016)
 Dagashi Kashi (2016, 2018)
 Komikku Gauruzu (2018)
 Happy Sugar Life (2018)
 Hugtto! Precure (2018)
 Naka no Hito Genome (2019)
 Научное доказательство любви (2020)
 Jahi-sama wa Kujikenai! (2021)

 OVA

 GinRei (1994)
 Taiho shi chau zo (1994—1995)
 Cho Kido Densetsu Dynagiga (1998)
 Saint Seiya: Hades (2002—2003)
 Haré+Guu DELUXE (2002—2003)
 Haré+Guu FINAL (2003—2004)
 Kujibiki Unbalance (2004—2005)
 Iriya no Sora, UFO no Natsu (2005)
 Urusei Yatsura: Obstacle Course Swim Meet (2008)
 Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder (2012)
 Yuruyuri Nachuyasumi! (2015)

Ранобэ 
 Patlabor (2) Syntax Error
 Patlabor (3) Third Mission
 Patlabor (4) Black Jack Vol. 1
 Patlabor (5) Black Jack Vol. 2

Телевизионные сериалы (Токусацу) 
 Moero!! Robocon (1999)
 Tokusou Sentai Dekaranger (2004—2005)
 Mahou Sentai Magiranger (2005—2006)
 Juken Sentai Gekiranger (2007—2008)
 Tensou Sentai Goseiger (2010—2011)
 Mashin Sentai Kiramager (2020—2021)

Примечания

Ссылки 
 
 Michiko Yokote anime  at Media Arts Database 

Сценаристы Японии